Meschyhirja (ukrainisch ; russische Entsprechung Meschigorje/Межигорье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Meschyhirja (Sambir)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Meschyhirja (Monastyryska)

 ehemaliges Kloster bei Kiew, siehe Kloster Meschyhirja sowie daraus hervorgegangen die ehemalige Residenz eines ukrainischen Präsidenten, siehe Meschyhirja (Residenz)